Als Operation Morgenröte (iranisch: Valfajr, in englischer Literatur meist als Operation Dawn übersetzt) wurden zehn militärische Operationen iranischer Streitkräfte (Armee und Revolutionsgarden) während des Irakisch-Iranischen Krieges bezeichnet. Die Offensiven der Jahre 1983, 1984, 1986 und 1988 richteten sich gegen verschiedene Abschnitte der Front. Am nördlichen Frontabschnitt führten sie 1983 und 1988 zur Besetzung einiger irakischer Grenzstädte in Irakisch-Kurdistan, am südlichen Frontabschnitt 1984 zur Eroberung der irakischen Hafenstadt Fao. Die Eroberung oder zumindest Einschließung Basras oder Sulaimaniyyas gelang den Iranern jedoch nicht. Die Benennung Morgenröte hing damit zusammen, dass iranische Angriffe zumeist im Morgengrauen (va al-Fajr) begannen.

Schlacht des Ersten Golfkriegs
Morgenrote